Farolillo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Nigella damascena; o
 el nombre común de la planta Trifolium stellatum.